Termenul „Lop Nor” se poate referi la:

Lacul Lop Nor din bazinul Tarim, China
Deșertul Lop Nor, din bazinul Tarim, China
Câmpul de exerciții Lop Nor, pentru arme nucleare, provincia Xinjiang, China